Der keusche Lebemann steht für:
 Der keusche Lebemann (Schwank), einen deutschen Schwank von Arnold und Bach
 Der keusche Lebemann (1952), einen deutschen Spielfilm von Carl Boese
 Der keusche Lebemann (1958), einen deutschen Fernsehfilm von Hermann Pfeiffer
 Der keusche Lebemann (1961), einen DDR-Fernsehfilm von Josef Stauder
 Der keusche Lebemann (1968), einen österreichischen Fernsehfilm von Walter Davy
 Der keusche Lebemann (1978), einen deutschen Fernsehfilm von Alfred Weidenmann
 Der keusche Lebemann (1981), einen deutschen Fernsehfilm von Hans-Werner Bussinger
 Der keusche Lebemann (1992), einen deutschen Fernsehfilm von Willy Millowitsch
 Der keusche Lebemann (2002), einen österreichischen Fernsehfilm von Teddy Podgorski und Karina Fibich